Коралловый риф:
Коралловый риф — известковые геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами
Коралловый риф — кинофильм режиссёра Мориса Глейза, вышедший в 1938 году

См. также 
Коралл (значения)
Риф (значения)